

Biologie 

 Barbeau, nom communément donné à différentes espèces de poissons et notamment au barbeau commun (Barbus barbus)
 Barbeau, nom autrefois donné à la fleur de bleuet
 Barbeau - Centaurea cyanus
 Barbeau des montagnes - Centaurea montana 
 Par analogie, Bleu barbeau, nuance de bleu rappelant cette fleur

Patronyme 

 Adrienne Barbeau (1945-), actrice américaine ;
 Anaïs Barbeau-Lavalette (1979-), réalisatrice canadienne québécoise ;
 André Barbeau (1931-1986), neurologue canadien québécois ;
 Diane Barbeau (1961-2021), femme politique québécoise ;
 Edward Barbeau (19?-), mathématicien canadien ;
 Éric Barbeau (1967-), communicateur et entrepreneur canadien ;
 François Barbeau (1935-2016), homme de théâtre canadien québécois ;
 Jean Barbeau (1945-2019), dramaturge et scénariste canadien québécois ;
 Jean-Louis Barbeau de La Bruyère (1710-1781), géographe français ;
 Joseph-Nicolas Barbeau du Barran (1761-1816), homme politique français, député à la Convention nationale et représentant à la Chambre des Cent-Jours ;
 Manon Barbeau (1949-), cinéaste de documentaire canadienne ;
 Marcel Barbeau (1925-2016), peintre canadien résidant en France ;
 Marius Barbeau (1883-1969), anthropologue canadien, ethnologue et folkloriste québécois ;
 Paul Barbeau (19?-), producteur canadien québécois ;
 Philippe Barbeau (1952-), auteur de littérature de jeunesse français ;
 Raymond Barbeau (1930-1992), professeur canadien, naturopathe, écrivain et militant souverainiste québécois ;
 Victor Barbeau (1896-1994), écrivain et journaliste canadien.

Toponyme 

 Barbeau, ville américaine du Michigan ;
 Abbaye de Barbeau, abbaye française, au sud-est de Melun ;
 Mont Barbeau, plus haute montagne du Nunavut, au Canada ;
 Tour Barbeau, une des tours de l'ancienne enceinte de Philippe-Auguste à Paris ;
 Avenue du Barbeau, (en néerlandais : Barbeellaan), rue bruxelloise ;
 lacs Barbeau, lacs de la vallée de la Matapédia situés à Sainte-Irène, au Québec.

Organisme 
 Centre Marius-Barbeau, organisme œuvrant dans le domaine de la culture immatérielle situé à Montréal au Quebec

Divers 
 Barbeau, meuble héraldique synonyme de bar 
 Barbeau, en argot, un proxénète, à l'instar du mot maquereau

Voir aussi 
 Prix Victor-Barbeau, prix littéraire québécois
 Médaille Marius-Barbeau, reconnaissance d'une importante contribution en ethnologie

Patronyme canadien